|}

Die Sōya-Hauptlinie (jap. , Sōya-honsen) ist eine Eisenbahnstrecke auf der japanischen Insel Hokkaidō, die von der Bahngesellschaft Hokkaido Railway Company (JR Hokkaido) betrieben wird. Sie verläuft von Asahikawa über Nayoro nach Wakkanai und ist die am nördlichsten gelegene Strecke des Landes. Der Name ist von der Unterpräfektur Sōya abgeleitet. Der älteste Teil der Linie wurde 1898 eröffnet, die Fertigstellung erfolgte im Jahr 1928.

Beschreibung 
Wie in Japan üblich, ist die Sōya-Hauptlinie in Kapspur (1067 mm) verlegt. Im Personenverkehr erschließt sie 53 Bahnhöfe und Haltestellen, hinzu kommt ein von JR Freight betriebener Güterbahnhof am nördlichen Stadtrand von Asahikawa. Die überwiegend einspurige Strecke ist 259,4 km lang und wird von Dieselzügen befahren. Einzige Ausnahme ist der ganz im Süden gelegene 6,6 km lange Abschnitt zwischen dem Bahnhof Asahikawa und dem Güterbahnhof Kita-Asahikawa: Dieser Teil ist zweispurig ausgebaut und mit 20 kV 50 Hz Wechselspannung elektrifiziert, sodass dort auch elektrische Güterzüge verkehren können.

Zwischen Asahikawa und Nayoro beträgt die Höchstgeschwindigkeit 120 km/h, auf der übrigen Strecke 95 km/h. Die Sōya-Hauptlinie, eine der längsten Bahnstrecken Japans, verläuft zu einem großen Teil durch gebirgiges Terrain und dünn besiedelte Gebiete. Wildunfälle kommen aus diesem Grund recht häufig vor. Zusätzlich ist der Abschnitt zwischen Nayoro und Wakkanai von instabilen geologischen Verhältnissen und regelmäßig auftretenden Unwetterschäden betroffen.

Züge 
Im Fernverkehr bietet JR Hokkaido täglich drei Schnellzugpaare an. Einer davon ist der Super Sōya von Sapporo nach Wakkanai. Die beiden anderen sind die Sarobetsu-Züge zwischen Asahikawa und Wakkanai. Bei diesen wird jeweils in Asahikawa ein Anschluss von und nach Sapporo angeboten. Für die Strecke Asahikawa–Wakkanai benötigen die Züge ungefähr 3 Stunden und 45 Minuten. Alle diese Fahrten werden mit Neige-Dieseltriebwagen des Typs KiHa261 durchgeführt.

Das Nahverkehrsangebot ist abhängig von der unterschiedlich geringen Bevölkerungsdichte der durchfahrenen Regionen. Im Abschnitt zwischen Asahikawa und Nayoro verkehren Personenzüge ungefähr alle ein bis zwei Stunden. Der Abschnitt zwischen Nayoro und Otoineppu wird viermal täglich befahren, der Abschnitt zwischen Otoineppu und Wakkanai dreimal täglich.

Geschichte 
Der japanische Reichstag beschloss 1896 das Hokkaidō-Eisenbahnbaugesetz, das den Staat dazu verpflichtete, die wirtschaftliche Entwicklung der Insel durch die Errichtung von Bahnstrecken zu fördern. Zu diesem Zweck wurde die staatliche Gesellschaft Hokkaidō Kansetsu Tetsudō gegründet, die unter anderem den Auftrag hatte, eine Strecke von Asahikawa in den Norden der Insel zu errichten. Am 12. August 1898 eröffnete sie zwischen Asahikawa und Nagayama den ersten Abschnitt der Strecke, die zunächst die Bezeichnung Teshio-Linie (, Teshio-sen) trug. Etappenweise folgten kurze Verlängerungen: am 25. November 1898 nach Ranru, am 15. November 1899 nach Wassamu, am 5. August 1900 nach Shibetsu und am 3. September 1903 nach Nayoro.

Am 1. April 1905 ging die Hokkaidō Kansetsu Tetsudō im neu geschaffenen Eisenbahnamt (dem späteren Eisenbahnministerium) auf. Im selben Jahr erhielt Japan nach dem Russisch-Japanischen Krieg die Südhälfte der Insel Sachalin zugesprochen. Daraufhin fiel der Beschluss, die Teshio-Linie zur Nordspitze Hokkaidōs weiterzuführen, um eine Verbindung zur neuen Präfektur Karafuto zu schaffen. Am 3. November 1911 eröffnete das Eisenbahnamt den Abschnitt Nayoro–Onnenai und gab am 21. September 1912 der gesamten bisher errichteten Strecke die Bezeichnung Sōya-Linie (, Sōya-sen). Wenige Wochen später, am 5. November 1912, reichte diese bis Otoineppu.

Eigentlich war geplant, umgehend die Sōya-Linie von Otoineppu aus über Horonobe weiterzubauen. Das Eisenbahnministerium entschied jedoch, zuerst eine Alternativroute entlang der Küste des Ochotskischen Meeres zu errichten, obwohl sie über 20 Kilometer länger war. Die später als Tenpoku-Linie bezeichnete Strecke wurde vorübergehend als Teil der Sōya-Linie betrachtet. Sie entstand in sechs Etappen und erreichte die Endstation Wakkanai (heute Minami-Wakkanai) am 1. November 1922.

Das am 9. November 1922 eröffnete Teilstück von Otoineppu nach Teshio-Nakagawa bildete den ersten Teil der ursprünglich geplanten Route, welche die provisorische Bezeichnung Teshio-Südlinie (, Teshio-nan-sen) erhielt. Diese wurde am 10. November 1923 nach Toikambetsu verlängert. Als nächstes folgte das Teilstück von Minami-Wakkanai nach Kabutonuma, das am 25. Juni 1924 als Teshio-Nordlinie (, Teshio-hoku-sen) in Betrieb ging. Am 20. Juli 1925 reichte die Südlinie bis Horonobe. Der Lückenschluss zwischen Horonobe und Kabutonuma erfolgte am 25. September 1926, womit die nördlichste Stadt Hokkaidōs auf zwei verschiedenen Strecken erreichbar war. Die neue durchgehende Verbindung hieß nun Teshio-Linie. Eine weitere Verlängerung kam am 26. Dezember 1928 hinzu, von Minami-Wakkanai zum neuen Hafenbahnhof Wakkanai-minato (der heutige Bahnhof Wakkanai). Die Sōya-Linie zwischen Asahikawa und Otoineppu sowie die daran anschließende Teshio-Linie werden seit dem 1. April 1930 als Sōya-Hauptlinie bezeichnet.

Bereits seit dem 1. Mai 1923 bestand zwischen den Städten Wakkanai und Ōdomari (heute Korsakow) an der Südspitze Sachalins eine vom Eisenbahnministerium betriebene Fährlinie über die La-Pérouse-Straße. Zur Verbesserung der Umsteigebeziehungen verlegte man ein Gleis auf der Mole nördlich des Hafenbahnhofs und richtete dort am 1. Oktober 1938 eine Bedarfshaltestelle namens Wakkanai-sanbashi ein. Als die Rote Armee kurz vor Ende des Pazifikkriegs die Südhälfte Sachalins besetzte und die dort lebenden Japaner vertrieb, verlor diese Haltestelle ihre Funktion. Sie wurde am 25. August 1945 geschlossen und die Bahnstrecke für den Personenverkehr am selben Tag zum Hafenbahnhof zurückgezogen.

Mit dem Wegfall des Verkehrs nach Sachalin verlor die Sōya-Hauptlinie stark an Bedeutung. Die ab 1949 zuständige Japanische Staatsbahn setzte 1956 erstmals Dieseltriebwagen ein. Südlich von Onoppunai führte die Strecke durch ein Gebiet, das sehr häufig von Lawinen und Erdrutschen betroffen war. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit entstand dort der 1256 m lange Shimodaira-Tunnel, der am 15. Juli 1965 in Betrieb ging. Der 3,7 km lange Abschnitt zwischen Asahikawa und Shin-Asahikawa wurde auf einen Viadukt verlegt und zweigleisig ausgebaut; die Arbeiten waren am 29. September 1973 abgeschlossen. Am 5. Mai 1975 verkehrte zwischen Asahikawa und Horonobe der letzte von einer Dampflokomotive gezogene Zug, 13 Tage später auch auf der restlichen Strecke nach Wakkanai.

Als Folge der Staatsbahnprivatisierung ging die Sōya-Hauptlinie am 1. April 1987 in den Besitz der neuen Gesellschaft JR Hokkaido über, während JR Freight den Güterverkehr übernahm. Die Doppelspur wurde am 4. November 2002 um weitere 2,9 km zum Güterbahnhof Kita-Asahikawa verlängert, am 10. Mai 2003 folgte die Elektrifizierung des gesamten zweigleisigen Abschnitts. Im November 2016 gab JR Hokkaido ein umfangreiches Rationalisierungsprogramm bekannt, von dem unter anderem der Abschnitt Nayoro–Wakkanai betroffen ist. Die Bahngesellschaft will die Anliegergemeinden dazu bewegen, einen Teil der Betriebs- und Unterhaltskosten zu tragen. Sollte bis 2019 keine Einigung zustande kommen, wäre auch eine Stilllegung denkbar. Eine solche Maßnahme würde jedoch Plänen zum Bau eines Sachalin-Hokkaidō-Tunnels zuwiderlaufen.

Am 13. März 2021 legte JR Hokkaidō zwölf unbesetzte Haltetellten still, die durchschnittlich weniger als drei Fahrgäste täglich zählten. Knapp ein Jahr später, am 12. März 2022, legte sie auch die Haltestelle Higashi-Fūren still und ersetzte sie durch die Haltestelle Nayorokōkō.

Liste der Bahnhöfe

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Hokkaidō
Hokkaido Railway Company